Municipio de Earl puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Earl (condado de LaSalle, Illinois), un municipio ubicado en el condado de LaSalle.
 Municipio de Earl (condado de Berks, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Berks.
 Municipio de Earl (condado de Lancaster, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Lancaster.